

Australie 

comté de Richmond au Queensland

Canada 

comté de Richmond en Nouvelle-Écosse,
comté de Richmond, au Québec dissous au début des années 1980

États-Unis 

comté de Richmond (Caroline du Nord),
comté de Richmond (Géorgie),
comté de Richmond (New York),
comté de Richmond (Virginie).

Royaume-Uni 

comté de Richmond (Yorkshire du Nord)

Voir aussi 

Comte de Richmond